Фома — мужское личное имя.

Персоналии, известные по имени 
 Фома — один из 12 апостолов Иисуса Христа.
 Фома (конец XII — начало XIII века) — новгородский боярин, приверженец князя Мстислава Давидовича.
 Фома (XV век) — тверской монах, писатель.

 Фома Аквинский (1225 или 1227—1274), философ, теолог, теоретик музыки.
 Фома из Вильянуэвы (1486—1555) — святой, монах-августинец, проповедник, аскет и писатель.
 Фома Иаков Каетан (1469—1534) — генерал ордена доминиканцев, кардинал.
 Фома Канский (IV век) — христианский миссионер в Индии.
 Фома из Кантемпре (около 1201 — между 1263 и 1280) — фламандский католический священник, энциклопедист, агиограф.
 Фома из Кори (1655—1729) — святой, монах-францисканец, проповедник.
 Фома Кемпийский (1380—1471) — нидерландский философ и мистик.
 Фома Магистр (1275—1346) — византийский филолог, полемист.
 Фома Малеин (X век) — православный преподобный.
 Фома Палеолог (1409—1465) — византийский деспот Мореи.
 Фома Славянин (около 760—823) — предводитель восстания в Византии.
 Фома Сплитский (около 1200—1268) — югославянский хронист.
 Фома Челанский (1200 — около 1265) — монах, писатель, автор жития Франциска Ассизского.

 Фома (Демчук) (род. 1983) — епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Русской православной церкви.
 Фома (Мосолов) (род. 1978) — епископ Сызранский и Жигулёвский Русской православной церкви.

Компании 
 Foma Bohemia — производитель материалов для черно-белой фотографии.

Другое 
 «Фома» — ежемесячный православный журнал.
 «Фома» — уголовное название компактного металлического инструмента для взлома навесных замков и дверей.
 FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) — торговая марка сервиса сотовой связи.

См. также 
 Фомин